Alexander Wadsworth (1806-1898) – architetto del paesaggio statunitense
 Alexander S. Wadsworth (1790-1851) – ufficiale statunitense